PCTV  son unas siglas que puede referirse a:

 Partido Comunista de las Tierras Vascas, partido político español.
 Productora y Comercializadora de Televisión, cadena de televisión que transmite contenidos propios y comercializa canales de televisión por cable y satélite.
 Pinnacle PCTV

Siglas